AFA eller Afa kan syfta på

Geografi
Afa, Corse-du-Sud – en kommun i departementet Corse-du-Sud på ön Korsika i Frankrike

Organisationer
 AFA – en konservativ organisation som grundades 1977 av Donald E. Wildmon, se American Family Association
 AFA – en svensk organisation startad 1993 som ingår i ett vänsterextremt, informellt internationellt nätverk av militanta antifascister, se Antifascistisk aktion
 AFA – ett svenskt våldsbejakande vänsterextremt autonomt nätverk, se Antifascistisk aktion i Sverige
 AFA – Argentinas fotbollsförbund, se Asociación del Fútbol Argentino

Företag
AFA (försäkringsbolag) – ett svenskt försäkringsbolag som ägs av Svenskt Näringsliv, Landsorganisationen i Sverige (LO) och PTK
AFA - ett tidigare tyskt batteritillverkare Accumulatoren-Fabrik Aktiegesellschaft, se Varta

Koder
 AFA – valutakod för den afghanska valutan införd 1925, se afghani
 AFA – IATA:s kod för en flygplats i Mendoza, Argentina, se San Rafael Aerodrome